boezemtussenschot = atriumseptum
kamertussenschot= ventrikelseptum = interventriculair septum